Gminy w USA:
 Dunham (ang. Dunham Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Dunham (ang. Dunham Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Jeff Dunham – amerykański brzuchomówca i komik sceniczny
W Wielkiej Brytanii:
 Dunham – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)